Miscophus är ett släkte av steklar som beskrevs av Louis Jurine 1807. 

Miscophus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Miscophus